Petrie ist der Familienname folgender Personen:
 Alistair Petrie (* 1970), britischer Schauspieler
 Charles Petrie (1895–1977), britischer Historiker
 Daniel Petrie (1920–2004), kanadischer Regisseur
 Daniel Petrie, Jr. (* 1951), kanadischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Darren Petrie (* 1995) schottischer Fußballspieler

 Donald Petrie (* 1954), US-amerikanischer Filmregisseur
 Donald Petrie (Botaniker) (1846–1925), schottischer Botaniker, Lehrer und Schulinspektor
 Dorothea G. Petrie († 2020), US-amerikanische Fernsehproduzentin
 Flinders Petrie (1853–1942), englischer Ägyptologe
 Geoff Petrie (* 1948), US-amerikanischer Basketballspieler und -manager

 Graham Petrie (* 1939), schottisch-kanadischer Filmhistoriker und Schriftsteller
 Hay Petrie (1895–1948), schottischer Schauspieler
 Henry Petrie (1768–1842), britischer Antiquar und Archivar und Bibliophiler
 Hilda Petrie (1871–1956), britische Ägyptologin
 Howard Petrie (1906–1968), US-amerikanischer Radiosprecher, Film- und Fernsehschauspieler
 Jim Petrie († 2014), britischer Comiczeichner

 Jon Petrie (* 1976), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Juliette Pétrie (1900–1995), kanadische Schauspielerin, Komikerin, Sängerin und Tänzerin
 Kalinka Petrie (* 1994), kanadische Schauspielerin
 Lester Petrie (1878–1956), US-amerikanischer Politiker
 Mark Petrie (* 1979), neuseeländischer Film-, Fernseh- und Videospielkomponist
 William Petrie (1821–1904), englischer Erfinder

Petrie steht für:
 Petrie (Mondkrater), nach Robert Methven Petrie benannter Mondkrater
 Petrie (Queensland), Ort in der Region Brisbane, Queensland, Australien

Siehe auch:
 Petrie Museum of Egyptian Archaeology, Teil vom University College London
 Petrie Prize Lecture, Auszeichnung der kanadischen astronomischen Vereinigung
 Petrie Cast (Spreizgips), Gipsverband zur Therapie des Morbus Perthes
 Petrie Ice Rises, Eisdome vor der Westküste der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 (21476) Petrie, nach Flinders Petrie benannter Asteroid
 Petri
 Petry